

Ondernemingen
 Letourneur et Marchand, Frans carrosseriebouwer
 Marchand, Italiaans fabrikant van auto’s, motoren en rijwielen

Personen 
 Alex Beaulieu-Marchand (1994–), Canadees freestyleskiër
 André Marchand (1941–2008), Belgisch timmerman en houtbeeldhouwer
 Cyriel Marchand (1927–), burgemeester van Veurne
 Gerda Marchand (1938–), Belgisch actrice
 Gianni Marchand (1990–), Belgisch wielrenner
 Guy Marchand (1937–), Frans acteur, zanger en schrijver
 Inga DeCarlo Fung Marchand (1978–), artiestennaam Foxy Brown, Amerikaanse rapster
 Jean-Baptiste Marchand (1863–1934), Frans generaal
 Léon Marchand (2002-), Frans zwemmer
 Louis Marchand (1669–1732), Frans organist, componist
 Louis-Joseph Marchand (1791–1876), Frans graaf, kamerheer van Napoleon
 Maria Margarethe Marchand (1768–1800), Duits componiste en sopraan, vooral bekend als Margarethe Danzi
 Marianne Marchand, voorzitster van het Belgisch Humanistisch Verbond
 Marie Marchand-Arvier (1985–), Frans alpineskiester
 Max Marchand (1888–1957), Nederlands schaker
 Nancy Marchand (1928–2000), Amerikaans actrice
 Robert Marchand (1911–2021), Frans wielrenner, werelduurrecordhouder categorieën 100-plussers en 105-plussers
 Tifany Huot-Marchand (1994–), Frans shorttrackster
 Werner Marchand (1911–1981), Belgisch politicus
 Yannick Marchand (1988–), Belgisch voetballer

Plaatsen 
 Dune Marchand, natuurreservaat in de Franse Westhoek
 Fourneau Marchand, aan de N87 tussen Virton en Étalle
 Marchand, plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap

Zie ook 
 Maxime Le Marchand (1989–), Frans voetballer
 Le marchand de sable qui passe, compositie van Albert Roussel bij het gelijknamige toneelstuk
 Table des Marchand, megalithisch bouwwerk in Locmariaquer (Frankrijk)